Getting Away with Murder (album), het vierde studioalbum van de Amerikaanse metalband Papa Roach
 Getting Away with Murder (film), een Amerikaans-Engelse komediefilm uit 1996